Forrester ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Forrester (* 1957), US-amerikanischer Schwimmer
 Bobby Forrester (1947–2002), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Musiker
 Chris Forrester (* 1992), irischer Fußballspieler
 Elijah Lewis Forrester (1896–1970), US-amerikanischer Politiker
 Eugene P. Forrester (1926–2012), US-amerikanischer Generalleutnant
 Harry Forrester (* 1991), englischer Fußballspieler
 James Forrester (1937–2011), US-amerikanischer Politiker, Arzt und Brigadegeneral
 Janet Forrester Ngala (* 1936), australische Malerin der Aborigines
 Jay Wright Forrester (1918–2016), US-amerikanischer Informatiker und Kybernetiker

 Marjory Forrester, Geburtsname von Marjory Russell (* 1928), schottische Badmintonspielerin
 Maureen Forrester (1930–2010), kanadische Sängerin (Alt)
 Nicole Forrester (* 1976), kanadische Leichtathletin
 Patrick G. Forrester (* 1957), US-amerikanischer Astronaut
 Simon Forrester (1748–1817), irischer Kapitän, Kaufmann und Reeder
 Stephanie Forrester (* 1969), englische Triathletin
 Thomas Forrester (1838–1907), neuseeländischer Architekt
 Viviane Forrester (1925–2013), französische Schriftstellerin und Literaturkritikerin

Forrester ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Forrester (Georgia)
 Forrester (Oklahoma)

Siehe auch:
 Forrester-Klassifikation, diagnostisches Verfahren in der Kardiologie
 Forrester – Gefunden!, britisch-amerikanischer Film von Gus Van Sant (2000)
 Forrester Research, US-amerikanisches Technologie- und Marktforschungsunternehmen
 Forrester & Lemon, neuseeländische Architektengemeinschaft
 Forrester Island
 Forester
 Forrest